Henry hace referencia a varios artículos:

Nomenclatura botánica 

 Henry - Aimé Constant Fidèle Henry (1801-1875)
 A.N.Henry - Ambrose Nathaniel Henry (1936-
 A.W.Henry - Arthur Wellesley Henry 1896-
 A.Henry - Augustine Henry (1857-1930), sinólogo, especialista en horticultura y botánico inglés
 B.W.Henry - Berch Waldo Henry 1915-
 E.C.Henry - Eric C. Henry 1949-
 J.N.Henry - J. de N. Henry fl. 1980
 J.-L.Henry - Jean-Luis Henry
 J.Henry - Joseph Henry (botánico) (1816-1887)
 J.K.Henry - Joseph Kaye Henry (1866-1930), canadiense
 L.K.Henry - LeRoy Kershaw Henry 1905-, estadounidense
 L.Henry - Louis Henry (1854-1913), francés
 M.G.Henry - M.G. Henry fl. 1953
 M.K.Henry - Mary Kay Henry

Localidades de Estados Unidos 

 Henry (Dakota del Sur), pueblo del estado de Dakota del Sur.
 Henry (Nebraska), villa del estado de Nebraska.

Otros 

 Henry o henrio, unidad de medida de la inductancia eléctrica
 fusil Henry, fusil de palanca de repetición.
 HMS Henry (1656), velero militar inglés.
 Ley de Henry, ley química de gases
 SS Henry, navío mercante noruego.